Wind River kan syfta på:

Fiktion 
 Wind River (film), amerikansk thrillerfilm från 2017

Kanada 

 Wind River, Yukon, vattendrag,

USA 

 Wind River (flod i Wyoming), Hot Springs County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar